Antonio Rosetti (c. 1750–1792) (né Franz Anton Rösler), musicien bohémien,
Johann Joseph Rösler (1771-1813), compositeur, Kapellmeister et pianiste bohémien,
Philipp Rösler (1973- ), homme politique allemand d'origine vietnamienne,
Sascha Rösler (1977- ), footballeur allemand,
Uwe Rösler (1968- ), footballeur et entraîneur allemand.
Gustav Rösler, fondateur d'une manufacture de piano portant son nom.

Voir aussi 
 , un type australien de vignes de vin rouge.